Deauville peut faire référence à :
 Deauville, commune et station balnéaire du Calvados en Normandie ;
 Deauville, ancienne municipalité de la province de Québec ;
 la Honda Deauville, une motocyclette ;
 la De Tomaso Deauville, une voiture italienne des années 1970 ;
 Deauville, une couleur entre le sable et le blanc cassé.

Voir aussi  
 Doville, commune de la Manche

Homonymie de toponyme